Casanova kan syfta på:

Film och TV
 Casanova (film, 2005) – en film av Lasse Hallström från 2005 som bygger på legenden om förföraren i Venedig
 Casanova (TV-serie, 2005) – en brittisk TV-serie från 2005
 Casanova (TV-program) – ett dejtingprogram som sändes i TV4 åren 1992–1994

Geografi
 Casanova, Haute-Corse – en kommun på Korsika, Frankrike

Musik
 Casanova (opera) - en opera komponerad av Albert Lortzing 1841
 Casanova (Benatzky) - en operett komponerad av Ralph Benatzky 1928
 Casanova (sång) – en sång skriven av Svein Strugstad och Dag Nordtømme, och representerade Norge i Eurovision Song Contest 1977
Casanova – sång av Alla Pugatjova
 Casanova (sång av Gisela) – Andorras bidrag i Eurovision Song Contest framförd av Gisela
 Casanovas – ett dansband från Sverige, bildat 1989

Personer
 Giacomo Casanova (1725–1798), italiensk äventyrare.
 Giovanni Casanova (1730–1795), italiensk konstnär.
 Francesco Casanova (1727–1802), italiensk konstnär.
 Corina Casanova (1956–), schweizisk politiker.

Italienska efternamn